Oleška  může znamenat:
 sídlo
 Oleška – obec v okrese Praha-východ, dříve okrese Kolín
 Oleška (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá obec v Doupovských horách
 Oleška (Semily) – sídliště a základní sídelní jednotka v Semilech, v části Podmoklice
 Nová Oleška – část obce Huntířov v okrese Děčín
 Stará Oleška – část obce Huntířov v okrese Děčín
 vodní tok
 Oleška (řeka), přitok Jizery – řeka v podhůří Krkonoš
 Oleška (přítok Lužické Nisy) – potok v Libereckém kraji na česko-polské státní hranici mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem
 Oleška (přítok Olše) – potok v Moravskoslezském kraji na česko-polské státní hranici u nejvýchodnějšího bodu Česka

Související články 
 Oleško
 Olešky (rozcestník)
 Olešenka
 Olešná
 Olše